Сезон 2011-12 для Миннесоты Тимбервулвз стал 23-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА. Сезон стал первым для нового главного тренера Рика Адельмана и был укороченным из-за локаута. Команда закончила сезон с результатом 26 побед и 40 поражений (.394), заняла 5-е место в Северо-Западном дивизионе и 12-е в Западной конференции. В сезоне удачно дебютировал Рики Рубио, выбранный на драфте 2009 года, он же был претендентом на звание Новичок года НБА, однако в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» он столкнулся с Коби Брайантом и получил серьёзную травму, после которой Рубио был вынужден завершить сезон.

Важные даты 
 23 июня 2011 года в Пруденшал-центре (Ньюкарк, Нью-Джерси) прошёл Драфт НБА 2011 года. «Миннесота», имевшая худшее соотношение побед/поражений (17-65) и самый большой шанс выиграть лотерею, выиграла право второго выбора.
 26 декабря 2011 года команда стартовала в розыгрыше регулярного чемпионата, на домашней площадке Таргет-центр «волки» проиграли «Оклахоме» со счётом 100-104.

Драфт

Состав

Предсезонная подготовка 
Из-за переговоров по локауту 2011 года планировавшаяся клубами предсезонная подготовка была свёрнута и состояла всего из двух матчей.

Регулярный чемпионат

Статистика игроков 

|- align="center"
| 
| 41 || 11 || 25.2 || .400 || .371 || .776 || 2.8 || 5.7 || .5 || .0 || 11.3
|- align="center"
| 
| 47 || 7 || 23.1 || .445 || .376 || .642 || 4.4 || 1.0 || .4 || .4 || 11.5
|- align="center"
| 
| 51 || 4 || 19.1 || .404 || .324 || .800 || 1.9 || .6 || .5 || .2 || 6.1
|- align="center"
| 
| 65 || 64 || 22.6 || .398 || .314 || .706 || 2.7 || .9 || .5 || .7 || 6.0
|- align="center"
| Малкольм Ли
| 19 || 0 || 12.8 || .390 || .200 || .824 || 1.4 || 1.6 || .4 || .2 || 3.3
|- align="center"
| 
| 55 || 55 ||bgcolor=#96CDCD|39.0 || .448 || .372 || .824 ||bgcolor=#96CDCD|13.3 || 2.0 || .9 || .5 ||bgcolor=#96CDCD|26.0
|- align="center"
| 
| 29 || 23 || 16.3 || .454 ||  || .432 || 3.3 || .6 || .3 || .9 || 4.6
|- align="center"
| 
| 15 || 1 || 9.7 || .333 ||bgcolor=#96CDCD|.467 || .833 || 1.3 || 1.6 || .3 || .1 || 2.3
|- align="center"
| 
| 47 || 35 || 26.9 ||bgcolor=#96CDCD|.564 ||  || .743 || 7.4 || .7 || .6 || .7 || 13.9
|- align="center"
| 
| 34 || 5 || 15.2 || .470 || .000 || .762 || 3.6 || .6 || .4 ||bgcolor=#96CDCD|1.0 || 7.4
|- align="center"
| 
| 53 || 53 || 33.0 || .440 || .322 ||bgcolor=#96CDCD|.891 || 2.7 || 4.8 || 1.1 || .3 || 12.1
|- align="center"
| 
| 41 || 31 || 34.2 || .357 || .340 || .803 || 4.2 ||bgcolor=#96CDCD|8.2 ||bgcolor=#96CDCD|2.2 || .2 || 10.6
|- align="center"
| 
| 51 || 0 || 17.3 || .390 || .248 || .745 || 3.0 || .4 || .4 || .4 ||  4.1
|- align="center"
| 
| 47 || 26 || 24.3 || .423 || .339 || .792 || 3.6 || .9 || .7 || .4 || 6.9
|- align="center"
| 
|bgcolor=#96CDCD|66 || 15 || 21.5 || .412 || .268 || .697 || 4.7 || .6 || .5 || .5 || 8.8
|}

Награды и рекорды 
 Рики Рубио один раз становился новичком месяца Западной конференции и вошёл в первую сборную новичков.
 Кевин Лав был включён во вторую сборную звёзд НБА.
 Кевин Лав набрал рекордные для клуба 51 очко во 2-м овертайме матча против «Оклахома-Сити Тандер» 23 марта 2012 года, однако его команда проиграла встречу.

Матч всех звёзд 
Кевин Лав второй раз принял участие в матче всех звёзд. Он победил в конкурсе трёхочковых бросков.

Рики Рубио и Деррик Уильямс принимали участие в матче восходящих звёзд НБА. Деррик Уильямс также участвовал в слэм-данк контесте.

Травмы и дисквалификации 
 Перед началом регулярного чемпионата операцию на левом колене перенёс Брэд Миллер, вернулся на площадку он лишь 29 января.
 В декабре из-за повреждения мениска и последующей операции на два месяца из игры выбыл Малкольм Ли.
 В декабре операцию на спину перенёс Мартелл Уэбстер, а вернулся к тренировкам только в середине января.
 4 февраля в игре против «Хьюстон Рокетс» двухматчевую дисквалификацию получил Кевин Лав за то, что перешагнул через лежащего Луиса Сколу.
 9 марта в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» разрыв передних «крестов» получил Рики Рубио и пропустил остаток сезона.

Переходы

Покупки и обмены

Свободные агенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Миннесота Тимбервулвз» 

НБА в сезоне 2011/2012
Сезоны Миннесота Тимбервулвз